Arheološki muzej med betydelsen Arkeologiska museet på flera sydslaviska språk kan (inte minst i lokal kontext) åsyfta:

Kroatien 
Arkeologiska museet, Dubrovnik
Arkeologiska museet i Zagreb
Arkeologiska museet i Split
Arkeologiska museet i Zagreb
Osijeks arkeologiska museum
Zadars arkeologiska museum

Montenegro 
Budvas arkeologiska museum

Slovenien 
Arkeologiska museet, Most na Soči